Alecto labialis peut désigner deux espèces de serpents :
 Alecto labialis Jan, 1859, synonyme de Austrelaps labialis (Jan, 1859) ;
 Alecto labialis Jan & Sordelli, 1873 nec Jan, 1859, synonyme de Drysdalia coronoides (Günther, 1858).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Elapidae